Petrovo est un toponyme qui peut désigner :

Petrovo, une ville et une municipalité situées dans la République serbe de Bosnie ;
Petrovo, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;

 (le nom étant écrit ) :
Petrovo, village de l'obchtina de Sandanski, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Petrovo, village de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;

Petrovo, un village de la municipalité de Guevgueliya ;

Petrovë/Petrovo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Shtime/Štimlje, district de Ferizaj/Uroševac (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;

Petrovo, est un village du district de Rožňava.